Суи:

 Суи — деревня в Ирландии, находится в графстве Слайго (провинция Коннахт).
 Суи, Анна (1964) — американский модельер.